The Kiss est un film américain réalisé par William Heise sorti en 1896 ;
 The Kiss est un film américain réalisé par Wallace Reid sorti en 1913 ;
 The Kiss est un film américain réalisé par Ulysses Davis sorti en 1914 ;
 The Kiss est un film américain réalisé par Dell Henderson sorti en 1916 ;
 The Kiss est un film américain réalisé par Jack Conway sorti en 1921 ;
 The Kiss, est le titre original de Le Baiser, un film américain réalisé par Jacques Feyder sorti en 1929 ;
 The Kiss est un film américain réalisé par Everett Chambers sorti en 1958 et nommé aux oscars de 1959 ;
 The Kiss est un film réalisé par Pen Densham sorti en 1988 ;
 The Kiss est un film américain réalisé par Philip Kan Gotanda sorti en 1992 ;
 The Kiss est un film australien réalisé par Alan Lovell sorti en 1998 ;
 The Kiss est un film canadien réalisé par Bashar Shbib sorti en 1999.
 The Kiss est un film réalisé par Gorman Bechard sorti en 2003 ;
 The Kiss est un film d'horreur américain réalisé par Scott Madden sorti en 2008.
 The Kiss (Pocałunek) est un court métrage polonais réalisé par Filip Gieldon sorti en 2013.

Voir aussi